Никитино — название населённых пунктов:

Армения 
 Никитино — до 1936 года название села Фиолетово Лорийской области.

Россия 
Башкортостан
 Никитино — село в Кармаскалинском районе.

Владимирская область
 Никитино — село в Ковровском районе.
 Никитино — село в Судогодском районе.

Вологодская область
 Никитино — деревня в Вожегодском районе.
 Никитино — деревня в Семёнковском сельском поселении Вологодского района.
 Никитино — деревня в Спасском сельском поселении Вологодского района.
 Никитино — деревня в Устюженском районе.
 Никитино — деревня в Тоншаловском сельском поселении Череповецкого района.

Ивановская область
 Никитино — село в Ильинском районе.
 Никитино — село в Палехском районе.
 Никитино — село в Тейковском районе.
 Никитино — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область
 Никитино — посёлок в Правдинском районе.

Калужская область
 Никитино — деревня в Боровском районе.
 Никитино — село в Сухиничском районе.
 Никитино — село в Тарусскиом районе.
 Никитино — село в Юхновском районе.

Кировская область
 Никитино — деревня в Уржумском районе.

Костромская область
 Никитино — поселок в Галичском районе.
 Никитино — село в Костромском районе.
 Никитино — село в Мантуровском районе.
 Никитино — село в Поназыревском районе.
 Никитино — село в Солигаличском районе.
 Никитино — поселок в Чухломском районе.
 Никитино — село в Чухломском районе.

Краснодарский край
 Никитино — посёлок в Мостовском районе.

Курганская область
 Никитино — деревня в Шадринском районе.
 Никитино — деревня в Щучанском районе.
 Никитино — до 1964 года название деревни Лесная Поляна в Щучанском районе.

Мордовия
 Никитино — деревня в Ардатовском районе.

Московская область
 Никитино — деревня в Дмитровском районе.
 Никитино — деревня в Зарайском районе.
 Никитино — деревня в Можайском районе.
 Никитино — деревня в Талдомском районе.

Нижегородская область
 Никитино — село в Городецком районе.
 Никитино — село в Ковернинском районе.
 Никитино — село в Краснобаковском районе.
 Никитино — село в Починковском районе.
 Никитино — деревня в Огибновском сельсовете городского округа Семёновский.
 Никитино — деревня в Шалдежском сельсовете городского округа Семёновский.

Новгородская область
 Никитино — деревня в Травковском сельском поселении Боровичского района.
 Никитино — посёлок в Травковском сельском поселении Боровичского района.
 Никитино — село в Старорусском районе.
 Никитино — село в Хвойнинском районе.

Омская область
 Никитино — деревня в Кормиловском районе.

Оренбургская область
 Никитино — село в Саракташском районе.

Орловская область
 Никитино — деревня в Новодеревеньковском районе.

Пермский край
 Никитино — деревня в Сивинском районе.
 Никитино — деревня в Краснокамском городском округе. До 2004 года относилась к Мысовскому сельсовету, подчинённому Краснокамску.
 Никитино — деревня в Краснокамском городском округе. До 2004 года относилась к Черновскому сельсовету, подчинённому Краснокамску.

Псковская область
 Никитино — деревня в Борковской волости Великолукского района.
 Никитино — деревня в Шелковской волости Великолукского района.
 Никитино — деревня в Новоржевском районе.
 Никитино — деревня в Новосокольническом районе.
 Никитино — деревня в Островском районе.
 Никитино — деревня в Пустошкинском районе.

Рязанская область
 Никитино — село в Кораблинском районе.
 Никитино — село в Михайловском районе.
 Никитино — деревня в Путятинском районе.
 Никитино — деревня в Спасском районе.

Свердловская область
 Никитино — деревня в Верхнесалдинском городском округе.

Смоленская область
 Никитино — деревня в Бобровичском сельском поселении Ельнинского района.
 Никитино — деревня в Коробецком сельском поселении Ельнинского района.
 Никитино — деревня в Демидовском районе.
 Никитино — деревня в Богдановщинском сельском поселении Сафоновского района.
 Никитино — деревня в Старосельском сельском поселении Сафоновского района.
 Никитино — деревня в Смоленском районе.

Тамбовская область
 Никитино — село в Инжавинском районе.
 Никитино — деревня в Петровском районе, упразднена в 2008 г.

Тверская область
 Никитино — деревня в Кимрском районе.
 Никитино — деревня в Нелидовском районе.
 Никитино — деревня в Оленинском районе.
 Никитино — деревня в Торопецком районе.

Тульская область
 Никитино — деревня в Заокском районе.
 Никитино — деревня в составе городского округа город Тула.

Удмуртия
 Никитино — деревня в Кезском районе.

Ульяновская область
 Никитино — село в Николаевском районе.
 Никитино — село в Сурском районе.

Чувашия
 Никитино — деревня в Ядринском районе.

Ярославская область
 Никитино — село в Даниловском районе.
 Никитино — деревня в Любимском районе.
 Никитино — деревня в Некоузском районе.
 Никитино — деревня в Некрасовском районе.
 Никитино — деревня в Первомайском районе.
 Никитино — деревня в Пошехонском районе.

См. также